Die Liste der Bodendenkmäler in Hellenthal enthält die denkmalgeschützten unterirdischen baulichen Anlagen, Reste oberirdischer baulicher Anlagen, Zeugnisse tierischen und pflanzlichen Lebens und paläontologischen Reste auf dem Gebiet der Gemeinde Hellenthal im Kreis Euskirchen in Nordrhein-Westfalen (Stand: August 2020). Diese Bodendenkmäler sind in Teil B der Denkmalliste der Gemeinde Hellenthal eingetragen; Grundlage für die Aufnahme ist das Denkmalschutzgesetz Nordrhein-Westfalen (DSchG NRW).

|}

Siehe auch 
 Liste der Baudenkmäler in Hellenthal
 Liste der Naturdenkmale in Hellenthal

Quellen 
 Liste der Bodendenkmäler der Gemeinde Hellenthal (Stand: August 2020)

Hellenthal
!Hellenthal
Hellenthal